Donghua Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Donghua (köping i Kina, Chongqing), 
 Donghua Zhen (köping i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar